Marzagão (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Marzagão (Carrazeda de Ansiães), plaats in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães